RE 18 steht für folgende Bahnlinien in Deutschland:
 Regional-Express zwischen Wilhelmshaven und Osnabrück, siehe Liste der SPNV-Linien in Niedersachsen
 Regional-Express zwischen Cottbus und Dresden, siehe Liste der Eisenbahnlinien in Brandenburg und Berlin#RE 18 und Liste der Eisenbahnlinien in Sachsen#Nahverkehr
 Regional-Express zwischen Halle Hbf und Jena-Göschwitz, siehe Liste der Eisenbahnlinien in Sachsen-Anhalt#RE 18 und Liste der Eisenbahnlinien in Thüringen#RE 18
 LIMAX zwischen Aachen Hbf (Deutschland) und Maastricht (Niederlande), mit geplanter Verlängerung nach Lüttich (Belgien)
 Express de Lorraine zwischen Saarbrücken (Deutschland) und Metz (Frankreich), siehe Liste der SPNV-Linien im Saarland
 Regional-Express zwischen Ulm und Regensburg, siehe Liste der SPNV-Linien in Bayern#Linien 1, 10–19 (Süd)

RE018